Geografie:
Steinberg (Sleeswijk), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Steinberg (Vogtland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Steinberg am See, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Steinberg-Dörfl, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Steinberg (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Nedre Eiker

Overige:
Steinberg (bedrijf), een Duits bedrijf in muziekapparatuur en -software
Steinberg (pianomerk), een pianomerk dat diverse fabrikanten voeren.

Personen 
 Augusta Weldler-Steinberg (1879-1932), een Zwitserse historica en journaliste
 Maximilian Steinberg, een Russische componist en docent aan het conservatorium van Sint-Petersburg
 Robert Steinberg, een Roemeens-Amerikaans wiskundige
 Saul Steinberg, een Roemeens-Amerikaanse tekenaar